Hans Hach Verdugo e John Isner erano i detentori del titolo ma solo Hach Verdugo ha deciso di partecipare in coppia con Hunter Reese, ma sono stati eliminati al primo turno da Matthew Ebden e da Max Purcell.

In finale William Blumberg e Miomir Kecmanović hanno battuto Raven Klaasen e Marcelo Melo con il punteggio di 6-0, 6-1.

Teste di serie 

  Santiago González /  Andrés Molteni (semifinale)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (quarti di finale)

  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (primo turno) 
  Raven Klaasen /  Marcelo Melo (finale)

Wildcard 

  Facundo Bagnis /  Alex Hernández (primo turno)

  Ernesto Escobedo /  Rodrigo Pacheco Méndez (ritirati)

Alternate 

  Radu Albot /  Ričardas Berankis (primo turno)

  Max Schnur /  John-Patrick Smith (primo turno)

Ranking protetto 

  Fabrice Martin /  Franko Škugor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto de Tenis Mifel 2022